Dacrydium kan syfta på:

 Dacrydium (djur) – ett släkte av musslor
 Dacrydium (växter) – ett släkte av växter